SMT può riferirsi a:

Sigle 
 San Marino Telecom: operatore di telefonia mobile della Repubblica di San Marino
 Società mineraria del Trasimeno
 Surface mount technology: tecnologia a montaggio superficiale di componenti elettronici
 abbreviazione di Shri
 Satisfiability modulo theories in logica matematica
S.M.T service maintenance technical

Codici 
 SMT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile, Sun Moon Lake / Ri Yue Tan, Taiwan
 smt – codice ISO 639-3 della lingua simte